Година 2010. има доста наставака и претходника када су у питању видео игре, укључујући неколико нових наслова као што су Ace Attorney, Alien vs. Predator, Army of Two, Asphalt, Assassin's Creed, Battlefield, BioShock, Call of Duty, Castlevania, Civilization, Crackdown, Donkey Kong, Dead Rising, Fable, Fallout, God of War, Gran Turismo, Halo, Just Cause, Kane and Lynch, Lost Planet, Mafia, Mass Effect, Medal of Honor, Mega Man, Metroid, Modern Combat, Need for Speed, Pokémon, Prince of Persia, Red Steel, Red Dead, Skate, StarCraft, Star Wars: The Force Unleashed II, Super Mario, Tom Clancy's H.A.W.X, Tom Clancy's Splinter Cell and Total War. При том, дошло је до избацивања много нових интелектуалних особина, на пример Alan Wake, Darksiders, Deadly Premonition, Heavy Rain и Metro 2033. Доста награда су покупиле видео игре попут Red Dead Redemption, Mass Effect 2, God of War III и Super Mario Galaxy 2. Kinect из Microsoft Game Studios за Xbox 360 је такође објављена исте године.

Догађаји

Објава видео игара 
Ово је листа игара објављених 2010. године у Северној Америци.
 
Платформа за видео игре
    3DS
    Нинтендо 3ДС
    Mac
    OS X
    WiiU
    Wii U
    Droid
    Андроид
    PS3
    PlayStation 3
    Win
    Windows
    iOS
    iOS
    PS4
    PlayStation 4
    X360
    Xbox 360
    Lin
    Линукс
    PSVita
    PlayStation Вита
    XBO
    Xbox One

Најбоље оцењене видео игре

Референце 

Видео-игре 2010.